Bruno Cassiers peut faire référence à :
 Bruno Cassiers, un auteur illustrateur belge
 Bruno Cassiers (1949-), un dessinateur et illustrateur